Schöneck heißen folgende geographischen Objekte:

 Schöneck (Hessen), Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis in Hessen
 Schöneck/Vogtl., Stadt im Vogtlandkreis in Sachsen, siehe auch: Sender Schöneck
 Skarszewy, auch: Schöneck (Westpr.), Stadt in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Schœneck (dt. Schöneck), Gemeinde im Departement Moselle in Lothringen, Frankreich
 Schoeneck (Pennsylvania), USA

Gemeindeteile: 
 Schöneck (Kirchberg an der Jagst), Wohnplatz im Stadtteil Gaggstatt von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schöneck (Langdorf), Dorf der Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Schöneck (Münstertal/Schwarzwald), Hof im Ortsteil Obermünstertal der Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schöneck (Siegsdorf), Einöde der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schöneck (Staufen im Breisgau), Hof im Stadtteil Grunern von Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schöneck (Tettnang), Hof im Stadtteil Tettnang von Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schöneck (Wang), Einöde der Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern

Bauten:
 Burg Schöneck (Flensburg), eine Villenburg in Flensburg in der sich das Dänische Generalkonsulat befindet
 Burg Schöneck (Elsass), bei Dambach im Elsass, Frankreich
 Burg Schöneck (Südtirol) auch Schloss Schöneck , bei Kiens im Pustertal, Südtirol, Italien
 Schönecker Burg, Stadt Münstermaifeld, Rheinland-Pfalz
 Burg Schöneck (Slowenien), bei Polzela, Untersteiermark
 Burg Schöneck (Vogtland), in der Stadt Schöneck/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Schloss Schöneck, Gemeinde Herschwiesen, Rhein-Hunsrück-Kreis
 Haus Schöneck, Stadt Lüdenscheid
 Schöneck (Heiligenblut), Gasthof an der Glocknerstraße
 Sportschule Schöneck, Trainingszentrum in Karlsruhe

Berge:
 Schöneck (Ortler-Alpen) (Hinteres 3128 m, Vorderes 2908 m) in den Ortler-Alpen
 Schöneck (Schladminger Tauern) (2540 m) in den Schladminger Tauern
 Schönegg (Steinernes Meer) (2389 m) im Steinernen Meer
 Schöneck (Mollner Berge) (1237 m) bei Ramsau (Gemeinde Molln) im Steyrtal, Oberösterreich

Schöneck oder Schoeneck ist der Name folgender Personen:
 Ritter von Schöneck, siehe Schöneck (Adelsgeschlecht)

 Edward Schoeneck (1875–1951), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Republikanische Partei)
 Emmerich von Schöneck († 1308), Bischof von Worms
 Konrad IV. von Schöneck († 1329), Bischof von Worms
 Nikolaus Schöneck († 1561), letzter katholischer Pfarrer von Neustadt an der Weinstraße, vor der Reformation
 Simon von Schöneck († 1291), Bischof von Worms
 Wilhelm Schöneck (1902–1974), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Schönegg, Schönecken, Schönecker